Tabola steht für:

 Tabola (Wolga), ein Mündungsarm der Wolga

Tabola ist der Familienname folgender Personen:

 Ihar Tabola (* 1987), weißrussischer Biathlet